Таура — имя собственное.

Топонимы 
 Таура (Алжир) — город в Алжире, на месте древнеримского и нумидийского города Тагуры
 Таура (Германия) — коммуна в Германии